Regelbetrieb steht für
 Regelbetrieb (Verfahrenstechnik), ein Begriff aus der Verfahrenstechnik
 funktionierenden Bahnbetrieb